Pawliwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung Pawlowschtschina/Павловщина) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Pawliwschtschyna (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kapliwka, siehe Pawliwschtschyna (Kapliwka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Pawliwschtschyna (Drabiw)